Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) jest budowana od 1998 r., gdy 20 listopada za pomocą rakiety nośnej Proton-K został wyniesiony na orbitę rosyjski moduł Zaria. Do wynoszenia części stacji najczęściej używane były amerykańskie promy kosmiczne, a także rosyjskie rakiety Proton i Sojuz.

Do dnia dzisiejszego budowa stacji kosmicznej nie jest w pełni ukończona, a w związku z przedłużeniem okresu jej funkcjonowania planowane jest uzupełnienie o dalsze moduły.

Kolejność montażu 
W poniższej tabeli zestawiono główne elementy składowe stacji ISS w kolejności ich wynoszenia na orbitę.

Galeria

Zobacz też 
 lista załogowych lotów kosmicznych do ISS
 lista bezzałogowych lotów kosmicznych do ISS
 lista spacerów kosmicznych na stacji ISS

Przypisy

Bibliografia 
 Strona NASA: International Space Station Assembly - Past Flights 
 Strona ESA: Building the ISS

Linki zewnętrzne 
 Animacja budowy stacji 

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna